Хайнеман () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Хайнеман, Бернд (род. 1954) — немецкий политик
 Хайнеман, Густав (1899—1976) — немецкий политик
 Хайнеман, Джейми (род. 1956) — американский специалист по спецэффектам

См. также